

Cinema 
Un agente segreto al liceo (If Looks Could Kill) – film del 1991

Televisione 
Fascino assassino (If Looks Could Kill) – film per la televisione del 1996
Il potere di uno sguardo (If Looks Could Kill) – episodio della quinta stagione di CSI: Miami
If Looks Could Kill – episodio della prima stagione di Forever Knight

Musica 
If Looks Could Kill, I'd Watch You Die – album dei Death by Stereo del 1999
If Looks Could Kill – singolo degli Heart del 1986
If Looks Could Kill – singolo di Rodney Crowell del 1990
If Looks Could Kill – singolo di Timomatic del 2012
If Looks Could Kill – singolo dei Transvision Vamp del 1991
If Looks Could Kill... Then You'd be Dead – singolo degli A Day to Remember